Константин Викторов: Викторов, Константин Александрович (1863—1915) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Викторов, Константин Николаевич (1918—1988) — разведчик, Герой Советского Союза.